Тройня — село в Бобровском районе Воронежской области России.

Административный центр Тройнянского сельского поселения.

Население

География 
Улицы
 ул. Гагарина,
 ул. Молодёжная,
 ул. Советская.

История 

По некоторым данным, первыми поселенцами села Тройни были крепостные графини Орловой-Чесменской, выселенные из села Гнилуши, которое размещалось по оврагу в районе теперешнего Хреновского туберкулезного санатория. Графиня была хозяйкой Хреновского конного завода с 1808 по 1845 годы. Следовательно, Тройня появилась в начале XIX столетия.

Возможно, предки теперешних жителей села Тройни строили, вместе с другими рабочими, в 1810—1818 годах Хреновской конный завод, а потом, около 1820 года, за ненадобностью были выселены в Орловку и Тройню (сведения из музея Хреновского конного завода).

Они стали жить на новом месте — ставили избы, устраивали дворы. Сначала дворы были редки, потом их становилось всё больше и больше. Деревянные избы с подслеповатыми окошками были похожи одна на другую. Природа вокруг была бедная, как село. Равнина с прудом, который высыхал в начале лета, чахлые ивы вдоль берегов, а кругом поля.

Перед революцией 1905 года тяжело жилось крестьянам Тройни — земли было мало, давалась она только на мужские души, на девочек земельных наделов не полагалось. В урожайные годы крестьянин получал ровно столько хлеба, чтобы семья не умерла с голоду и чтобы кое-что осталось на семена. Обычно, ржаного хлеба хватало от новины до Рождества. О пшеничном хлебе и думать не думали в семье бедняка.

Примечания 

Населённые пункты Бобровского района